Dit is een overzicht van de snelste schaatssters en beste puntentotalen op de grote vierkamp vrouwen.

Snelste vrouwen grote vierkamp

Snelste vrouwen grote vierkamp laaglandbaan

Snelste vrouwen grote vierkamp buitenbaan

Snelste vrouwen grote vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen grote vierkamp

Beste puntentotalen grote vierkamp laaglandbaan

Beste puntentotalen grote vierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen grote vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender - afstanden grote vierkamp vrouwen
 Adelskalender laagland - afstanden grote vierkamp vrouwen

Schaatslijsten